A Dallas Stars egy jégkorong csapat az észak-amerikai National Hockey League-ben. A 2008–2009-es szezonnak (ami a 16. volt alapításuk óta) a csapat néhány nagy veteránnal és sok fiatalabb játékossal vágott neki. Az előző idényben a csapat a konferencia döntőig menetelt a rájátszásban így a cél ebben a szezonban a Stanley-kupa döntőbe jutás volt. Ám szezon közben a csapat játékosait sok sérülés érte és maga a csapat is nagyon hullámzó teljesítményt nyújtott. Az idény során sokszor szerepelt a rájátszást érő helyek valamelyikén de a bajnokság végére a vereségek miatt lemaradt a rájátszásról.

Előszezon

Alapszakasz

Divízió tabella

Főcsoport tabella

Játékoskeret

Mérkőzések

Október

November

December

Január

Február

Március

Április

Rájátszás
A Dallas Stars nem jutott be a rájátszásba.

Kanadai táblázat

Mezőnyjátékosok

Kapusok

Díjak, események, rekordok

Mérföldkövek

Játékoscserék

Cserék

Szabadügynökök

Szerzett szabadügynökök

Elvesztett szabadügynökök

Elküldött és szerzett játékosok

Visszavonultak

Draft

Források
A csapat hivatalos oldala
2008–2009-es divízió tabella
2008–2009-es főcsoport tabella
A 2007–2008-as alapszakasz mérkőzések eredményei
A játékosok alapszakasz statisztikái
A 2008-as draft

2008
2008 a jégkorongban
2009 a jégkorongban